Nivansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nivansaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 67,36, long 24,87), Lappland, 
 Nivansaari (ö i Rovaniemi), Lappland, 
 Nivansaari (ö i Tunturi-Lappi, lat 67,90, long 23,55), Lappland, 
 Nivansaari (ö i Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar